Kokrhel může být:
 Kokrhel (klobouk) – z německého Gügerel, typ dámského klobouku, ozdobného čepce, rozšířeného zejména za Rakouska-Uherska
 Kokrhel (Rhinanthus) – rod poloparazitických bylin z čeledi zárazovité (Orobanchaceae)
 Kokrhel luštinec
 Kokrhel menší
 Kokrhel větší